Кабанильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Наварра. Занимает площадь 36,47 км². Население — 1493 человека (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 101 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры